Под ассириологией в широком смысле понимается изучение культур всех народов, использовавших клинопись. В узком смысле — лишь изучение культуры Шумера, Аккада и Ассирии. Данный список включает лишь ассириологов в узком смысле. Авторы только чисто археологических (например, Е. В. Антонова и М. В. Горелик) и чисто популярных исследований в списке не учтены. Если автору посвящена отдельная статья в Википедии, то дублировать перечень его работ в данном списке не следует.

Ассириологи Российской империи 
В начале XX века в России ассириология еще не выделилась из общих востоковедческих исследований. Орфография названий книг приближена к оригинальной, что показательно с историко-научной точки зрения.

 Волков, Иван Михайлович (1882—1919) (также египтолог)
 Законы вавилонского царя Хаммурапи. (Серия "Культурно-исторические памятники древнего Востока. Вып.1). М., 1914. 80 стр.
 Голенищев, Владимир Семенович (1856—1947) Основные труды по египтологии
 Опыт графически расположенного ассирийского словаря. Вып.1. СПб, 1888. 112 стр. (литограф. изд.)
 Описание ассирийских памятников. (Имп. Эрмитаж). СПб, 1897. 45 стр.
 Григорьев, Александр Дмитриевич (1874—1940) исследователь древнерусской литературы)
 Повесть об Акире Премудром. Исследование и тексты. М., 1913. 562 + 316 стр.
 Никольский, Михаил Васильевич (1848—1917) (также публикации урартских текстов)
 Петрово-Соловово, Михаил Михайлович
 Краткий очерк истории отношений между Ассиро-Вавилонией и евреями. СПб, 1895. 112 стр.
 Тураев, Борис Александрович (1868—1920) (основные труды по египтологии, эфиопистике и семитологии)
 О двух клинописных табличках музея церковно-археологического общества при Киевской Духовной академии // Записки Восточного отделения (Императорского) Русского археологического общества, 13, 1901. С. 8-15.
 Разделы о Вавилоне в Истории Древнего Востока (неоднократно переиздавалась).
 Шилейко, Владимир Казимирович (1891—1930) Первый русский шумеролог.
 Вотивные надписи шумерийских правителей. Клинописные тексты памятников Южной Месопотамии Собрания Н. П. Лихачева. Пг., 1915.
 Ассиро-вавилонский эпос. Переводы с шумерского и аккадского языков В. К. Шилейко. СПб; 2007.

Советские и современные российские ассириологи 
 Архипов, Илья Сергеевич. Выпускник кафедры истории древнего мира МГУ.
 Политическая история Верхней Месопотамии в годы правления Зимри-Лима, царя Мари. Автореф.дисс. к.и.н. М., ИВИ. 2004.
 Афанасьева, Вероника Константиновна (1933) Окончила отделение ассириологии Восточного факультета ЛГУ (1957), научный сотрудник Эрмитажа , поэт и переводчик.
 Мифология и эпос в шумеро-аккадской глиптике. Автореф. дисс. … к.и.н. Л., ЛГУ. 1965.
 Разделы в кн. Искусство Древнего Востока. М., 1968. и Искусство Древнего Востока. М., Искусство. 1976. 375 стр.
 К проблеме толкования шумерских рельефов // Культура Востока. Л; 1978. С. 19-32.
 О переводах шумерской поэзии // Переднеазиатский сборник, вып. III. М; 1979. С. 38-56.
 Гильгамеш и Энкиду: Эпические образы в искусстве. (Серия «Культура народов Востока. Материалы и исследования»). М., Наука. 1979. 194 стр. 7400 экз.
 Перевод «Энума элиш» и других поэм в кн. Я открою тебе сокровенное слово… М., Худож. лит. 1981. (2-е изд. под названием Когда Ану сотворил небо. М., Алетейа. 2000).
 Параграфы по культуре в кн. История Древнего Востока. Кн.1. Ч.1. М., 1983.
 Глава «Литература Древнего Двуречья» в кн. История всемирной литературы. Т.1. М., 1983. Стр.82-117.
 От начала начал. Антология шумерской поэзии. / Пер. В. К. Афанасьевой. (Серия «Мифы, эпос, религии Востока. Bibliotheca Universalia»). СПб, Петербургское востоковедение. 1997. 496 стр. Тираж не указан.
 Общества Шумера и Аккада: проблемы духовной культуры. Автореф. дисс. в форме научного доклада … д.и.н. СПб, 1999.
 Орёл и змея в изобразительности и литературе Двуречья. М., 2007.
 Интервью
 Белявский, Виталий Александрович Учился в Институте востоковедения у В. В. Струве 
 Перевод анналов Ашшурбанапала в Хрестоматии по истории Древнего Востока. М; 1963.
 Потомки Эа-илута-бани (Из истории средних слоев нововавилонского общества) / Вестник древней истории, № 1, 1968. С. 96-119.
 Вавилон легендарный и Вавилон исторический. М., Мысль. 1971. 319 с. 60000 экз. (2-е изд. под названием: Тайны Вавилона. М., Вече. 2001. )
 Боброва, Лариса Витальевна Окончила отделение ассириологии Восточного факультета ЛГУ (1982).
 «Шумерские тексты на языке эмесаль»: (Историческое бытование женского языка в Шумере). Автореф.дисс. … к.и.н. СПб, 1991.
 Бондарь, Светлана Викторовна Окончила аспирантуру Отдела древнего Востока Института востоковедения РАН (2000).
 Город Ашшур и его роль в истории Ассирии: Конец III—I тыс. до н. э. Автореф.дисс. к.и.н. М., ИВ. 2000.
 Ассирия. Город и человек: (Ашшур III—I тыс. до н. э.). М., Древлехранилище. 2008. 231 стр.
 Мировая культура: поток жизни. Кировоград, 2010, 183 стр (в соавт. Хомутенко Л.В.)
 Боровская, Наталия Федоровна
 Музыкальная культура древней Месопотамии по памятникам изобразительного искусства и клинописным текстам. Автореф.дисс. … к.искусствоведения. М., МГУ. 2001.
 Вайман, Айзик Абрамович (1922). Научный сотрудник Гос. Эрмитажа, выпускник ист. фак-та ЛГУ (1949).
 Шумеро-вавилонская математика III—I тысячелетия до н. э. М., ИВЛ. 1961. 278 стр. 1900 экз. Защ. как дисс… к.и.н.
 К расшифровке протошумерской письменности (предварительное сообщение)// Переднеазиатский сборник, II. Дешифровка и интерпретация письменности Древнего Востока. М; 1966. С. 3-15.
 О связи протоэламской письменности с протошумерской. // ВДИ. 1972. № 3.
 Вассоевич, Андрей Леонидович Окончил отделение ассириологии Восточного факультета СПбГУ (ЛГУ) (1977), преподаватель факультета социальных наук СПбПУ им. Герцена и психологического факультета СПбГУ., основные труды по египтологии.
 (совместно с Вассоевич H. Б.) NАФTHА. Древняя история термина // Накопление и преобразование седикахитов. — М., 1979. С. 195—208.
 Редуцированные гласные в египетском языке VII в. до н. э. (По ассирийским клинописным передачам египетских имен собственных) // ВДИ 3 (1983). С. 88-95.
 Древнейшие упоминания нефти (к изучению вавилоно-ассирийских источников по истории естествознания и техники) // Древний и средневековый Восток, М., 1984 г. С. 10-24.
 Нефть в хозяйственной и культурной жизни древних обществ Передней Азии и Египта. Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ АН. 1985.
 Духовный мир народов классического Востока (Историко-психологический метод в историко-философском исследовании). Автореф. дис. … д.филос.н. М; РИК, 1995.
 Духовный мир народов классического Востока (Историко-психологический метод в историко-философском исследовании). Предисл. А. М. Зимичева; Рос. фонд культуры и др. С.537, [2] с. ил. СПб., Алетейя, 1998
 Гаврилова, Юлия Борисовна. Окончила отделение ассириологии Восточного факультета СПбГУ (ЛГУ)(1998)
 Перевод надписей Ур-Нанше, Энметены и Урукагины в книге В. В. Емельянова «Древний Шумер» (2001).
 Сакральные формулы царских надписей Урукагины // Петербургское востоковедение. Вып. 10. СПб, 2002.
 Перевод фрагментов «Стелы коршунов» Эанатума в книге В. В. Емельянова «Ритуал в древней Месопотамии» (2003).
 Грибов, Ростислав Антонович (1933—2001) Окончил отделение ассириологии Восточного факультета ЛГУ (1957), доцент СПбГУ, ученый секретарь кафедры истории стран Древнего Востока Восточного факультета СПбГУ 
 Земельные отношения в Мари. // ВДИ. 1970. № 2.
 Ассирия при Шамшиададе I (По данным архива Мари). Автореф. дисс. … к.и.н. Л., ЛГУ. 1971.
 Воинская и трудовая повинности в Мари. // ВДИ. 1972. № 3.
 Дороги и путешественники в древней Месопотамии // Ассириология и египтология. СПб; 2000. С. 54-59.
 Царский «дом женщин» в Мари // История и языки Древнего Востока. Памяти И. М. Дьяконова. СПб; 2002. С. 44-52.
 Дандамаев, Мухаммад Абдулкадырович (1928), член-корреспондент РАН, научный сотрудник Института восточных рукописей РАН 
 Бехистунская надпись как источник по истории начала царствования Дария I. Автореф. дисс. … к.и.н. Л., ЛО Ин-та истории. 1958.
 Иран при первых Ахеменидах. (VI в. до н. э.). М., ИВЛ. 1963. 290 стр. 1400 экз.
 Рабство в Вавилонии. Дис. … д.и.н. Л; 1974. Защищена в Ин-те истории, археологии и этнографии АН Груз. ССР (1975).
 Рабство в Вавилонии. VII—IV вв. до н. э. (625—331 гг.). М., Наука. 1974. 493 стр. 3300 экз.
 (в соавторстве с В. Г. Лукониным) Культура и экономика Древнего Ирана. М., Наука. 1980. 416 стр. 7000 экз.
 Вавилонские писцы. М., Наука (ГРВЛ). 1983. 246 стр. 5000 экз.
 Политическая история Ахеменидской державы. М., Наука. 1985. 319 стр. 10000 экз.
 Новоассирийские архивы: расширение базы ассириологических исследований в конце XX века // Историография истории Древнего Востока. Т. 1. М; 2008. С. 521—531.
 Нововавилонское царство в современной историографии // Там же. С. 532—550.
 Библиография 
 Дандамаева, Мариям Магомедовна (1957). Окончила исторический факультет ЛГУ. Научный сотрудник Гос. Эрмитажа. Основные работы по рецепции месопотамской культуры в античности.
 Греки в селевкидской и парфянской Вавилонии: (Взаимодействие греческой и вавилонской культур). Автореф. дисс. … к.и.н. М., ИВИ. 1988.
 Древняя Месопотамия: Для дополн. чтения учащихся. СПб, Изд-во Гос. Эрмитажа. 2004. 107 стр.
 Ассирия и Вавилония в античной традиции // Историография истории Древнего Востока. Т. 1. М; 2008. С. 551—571.
 Дарбанова Е.М. Окончила отделение ассириологии Восточного факультета ЛГУ (1977)
 Древнемесопотамский сборник снотолкований (К вопросу о структуре построения текста)// Вестник древней истории 3 (1989). С. 102—107.
 Тексты предсказаний по снам как источник для реконструкции древнемесопотамской культуры. Автореферат дисс. … к.и.н. М; ИВАН, 1991.
 Дьяконов, Игорь Михайлович (1915—1999). Окончил ист.-фил. фак-т ЛГУ (1937), сотрудник Института востоковедения РАН (1949—1999).
 Развитие земельных отношений в Ассирии: Тез. дис. … к.и.н. / Гос. Эрмитаж. — Л., 1946. — 4 с.
 Развитие земельных отношений в Ассирии. Л; 1949.
 Общественный и государственный строй Древнего Двуречья. Шумер. М; 1959. Защ. как дисс. … д.и.н. в 1960 г.
 Языки древней Передней Азии. М; 1967.
 Люди города Ура. М; 1990.
 Емельянов, Владимир Владимирович (1969) Окончил отделение ассириологии Восточного факультета СПбГУ (ЛГУ)(1992), преподаватель Восточного и философского факультетов СПбГУ. Научный руководитель: И. М. Дьяконов.
 Ниппурский календарь как источник по истории шумеро-аккадской культуры. Автореф.дисс. … к.и.н. СПб, Ин-т востоковедения. 1997.
 Шумерские заклинания консекрации в связи с пониманием святости у шумеров // Палестинский сборник 35 (1998). С. 39-60.
 Ниппурский календарь и ранняя история Зодиака. (Серия «Orientalia»). СПб, Петерб. востоковедение. 1999. 272 стр. 1000 экз.
 Древний Шумер: Очерки культуры. (Серия «Мир Востока»). СПб, Петерб. востоковедеие. 2001. 2-е изд. СПб, Азбука — ПВ. 2003. 320 стр. 5000 экз.
 Ритуал в Древней Месопотамии. (Серия «Мир Востока»). СПб, Азбука-ПВ, 2003. 320 стр. 5000 экз.
 Шумерский космогонический миф «Энки и устройство мира» (вступительная статья, перевод с шумерского и комментарий) // Петербургское востоковедение 10 (2002). С. 94-122.
 Эпос о Нинурте и Анзу (предисловие, перевод с аккадского, примечания) // Вестник древней истории 4 (2004). С. 232—247.
 Календарный ритуал в шумерской религии и культуре (категория МЕ и весенние праздники). Автореф. дисс. … д.филос.н. СПб, СПбГУ, 2005.
 Религия древней Месопотамии в современной историографии // Историография истории Древнего Востока. Т. 1. М; 2008. С. 572—628.
 Аккадские заимствования в шумерском (до III династии Ура) // Индоевропейское языкознание и классическая филология — XIII. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И. М. Тронского. 22-24 июня 2009 г. СПб; 2009. С. 171—183.
 Шумерский календарный ритуал (категория МЕ и весенние праздники). (Серия «Orientalia»). СПб; Петерб. востоковедение. 2009. 432 с. 1000 экз.
 Библиография
 Канева, Ирина Трофимовна (1935) Окончила отделение ассириологии Восточного факультета ЛГУ (1957)
 Шумерский героический эпос. // ВДИ. 1963. № 3.
 Спряжение шумерского глагола. (На материале текстов героического эпоса). АД … к.филол.н. Л., ЛГУ. 1965.
 Шумерский язык. (Серия «Orientalia»). СПб, Петерб. Востоковедение. 1996. 209 стр. 2-е изд., доп. СПб, Петерб. Востоковедение. 2006. 240 стр. 500 экз. То же. Автореф.дисс. … д.филол.н. СПб, 1998.
 Каплан, Голда Хаимовна (1940) Окончила отделение ассириологии Восточного факультета (1962)
 Глагол в среднеассирийском диалекте аккадского языка. АД … к.филол.н. Л., Ин-т востоковедения. 1969.
 Use of aspect-tense verbal forms in Akkadian texts of the Hammurapi period (1792—1750 B.C.). LINCOM Studies in Afroasiatic Linguistic. Muenchen, 2002.
 Очерк грамматики аккадского языка. (Серия «Orientalia») СПб, Петерб. Востоковедение. 2006. 224 стр.
 Кифишин, Анатолий Георгиевич (1935) Окончил отделение ассириологии Восточного факультета ЛГУ (1962). Научный руководитель: В. В. Струве.
 Некоторые проблемы хронологии и топографии шумерского государства Лагаш при патеси Гудеа. … Автореф.дисс. … к.и.н. М., Ин-т народов Азии. 1965.
 Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошумерского архива XII—III тысячелетий до н. э., Издательство 'Аратта', Киев, 2001.
 Клочков, Игорь Сергеевич (1944—2014) Окончил отделение ассириологии Восточного факультета ЛГУ (1967) 
 К вопросу о вавилонской этике (вторая табличка текстов Šurpu) // ВДИ 3 (1975). С. 101—117.
 «Повесть об Ахикаре»: историчность литературного героя. // ВДИ. 1977. № 3. С.3-10.
 Социально-этические представления вавилонян: (По текстам II тысячелетия до н. э.). Автореф. дисс. … к.и.н. М., Ин-т востоковедения. 1978.
 Перевод ряда текстов в кн. Я открою тебе сокровенное слово… М., 1981.
 Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. М., Наука (ГРВЛ). 1983. 208 стр. 10000 экз.
 Исторический фон. Возникновение письменности и становление письменной культуры в Месопотамии // Образовательные системы Востока и Запада в эпоху Древности и Средневековья. М; 2003. Раздел 1 «Грамота и школа в древней Месопотамии», гл. 1, 2. С. 12-33.
 Ковалев, Анатолий Александрович , преподаватель РГГУ.
 Месопотамия и западные семиты: (Этнокультурные контакты в III—I тыс. до н. э.). Автореф.дисс. … к.и.н. М., 1993.
 Месопотамия до Саргона Аккадского. Древнейшие этапы истории. Учебное пособие. М., РГГУ. 2002. 251 стр.
 Коган, Леонид Ефимович(1973). Окончил отделение семитологии Восточного факультета СПбГУ (ЛГУ) (1997), преподаватель РГГУ. Основные работы по семитологии.
 О нерегулярных рефлексах протосемитских ларингалов в аккадском языке // ВДИ. 1995. № 2.
 Фаунистическая лексика древнееврейского и других семитских языков. Автореф. дисс. … к.ф.н. М; РГГУ, 2001.
 Козлова, Наталия Викторовна(1968). Окончила отделение ассириологии Восточного факультета СПбГУ (ЛГУ) (1993), сотрудник Эрмитажа.
 «Премудрые советы» (шумерское поучительное произведение) // Петербургское востоковедение 7 (1995).
 Фрагмент шумерского школьного диалога // ВДИ. 1995. № 2.
 Neusumerische Verwaltungstexte aus Umma aus der Sammlung der Ermitage zu St. Petersburg-Russland. Rome, 2000.
 Ur III-Texte der St. Petersburger Eremitage. Wiesbaden, 2000.
 Один пример «ложного» имени собственного в шумерских хозяйственных документах эпохи III династии Ура // История и языки Древнего Востока. СПб; 2002.
 Возникновение и развитие письменности в Месопотамии IV—III тыс. до н. э. // Историография истории Древнего Востока. Т. 1. М; 2008. С. 331—359.
 Козырева, Нелли Владимировна (1943) Окончила отделение ассириологии Восточного факультета ЛГУ (1972) 
 Старовавилонский город Ларса. Автореф. дисс. … к.и.н. Л., ЛГУ. 1974.
 Древняя Ларса. Очерки хозяйственной деятельности. (Серия «Культура народов Востока. Материалы и исследования». Подсерия «Старовавилонская культура». Вып.1). М., Наука. 1988. 204 стр. 2900 экз.
 Южная Месопотамия в начале II тыс. до н. э. (Социально-экономические отношения). Автореф. дисс. … д.ист. н. СПб, Ин-т востоковедения. 1997.
 Старовавилонские печати с именем бога Амурру из собрания Государственного Эрмитажа // Записки Восточного отделения Российского Археологического Общества, т. I (XXVI). СПб; 2002. С. 134—147.
 Шумер и Аккад — две модели архаических обществ // Ассириология и египтология. СПб; 2004. С. 11-48.
 Историография истории древней Месопотамии с древнейших времен до конца II тыс. до н. э. // Историография истории Древнего Востока. Т. 1. М; 2008. С. 310—331, 359—485.
 Очерки по истории Южной Месопотамии эпохи ранней древности  VII тыс. до н. э. — середина II тыс. до н. э..// (Studia Mesopotamia). ISBN 978-5-4380-0149-2 Санкт-Петербург,  Контраст, 2016. 552 с., ил. тираж 3000 экз.,Формат: 100х70/16
 Кононенко, Евгений Иванович
 Месопотамская глиптика раннединастического и аккадского периодов. Автореф.дисс. … к.искусствоведения. М., МГУ. 1997.
 Месопотамская глиптика 3-го тысячелетия до н. э. М.: Книжный дом «Либроком», 2009. 256 с. (Исследования по искусству Востока)
 Кошурников, Сергей Георгиевич (1960—2002). Окончил отделение ассириологии Восточного факультета ЛГУ (1982), преподаватель Восточного факультета СПбГУ.
 Старовавилонский город Дильбат. Автореф.дисс. … к.и.н. Л., 1987.
 Личные имена и демографические изменения по материалам старовавилонского времени // Ассириология и египтология. СПб; 2000. С. 104—119.
 Куртик, Геннадий Евсеевич (1951) специалист по истории науки  http://www.priestt.com/chr/chr_163.html
 Теория прецессии в античной и средневековой науке. Автореф. дисс. … к.ф.-м.н. М., ИИЕТ. 1984.
 Созвездия древней Месопотамии (II—I тыс. до н. э.) // Историко-астрономические исследования. 2000. Вып. 25. С.128-154.
 О происхождении названий греческих зодиакальных созвездий. // Вопросы истории естествознания и техники. 2002. № 1. С.76-106.
 Ранняя история месопотамских созвездий (К проблеме происхождения созвездий). // Историко-астрономические исследования. 2002. Вып.27. С.259-308.
 Звёздное небо древней Месопотамии: шумеро-аккадские названия созвездий и иных светил. СПб, Алетейя. 2007. 744 стр. 1000 экз.
 Левин, Исидор (И. Г.)
 Этана. Шумеро-аккадское предание. Источниковедческое исследование. (Дисс.) Л., 1968.
 Липин, Лев Александрович (1908—1970), преподаватель Восточного факультета ЛГУ.
 Ассирийская патриархальная семья. (Черты патриархального строя среднеассирийской семьи по ассирийским законам). Автореф. дисс. … к.и.н. Л., Ин-т востоковедения. 1949.
 (в соавторстве с А. М. Беловым) Глиняные книги. М.-Л., Детгиз. 1952. 300 стр. 30000 экз. Л., Детгиз. 1956. 350 стр. 100000 экз.
 Аккадский (вавилоно-ассирийский) язык. В 3 вып. Л., Изд-во ЛГУ. 1957.
 Вып.1: Хрестоматия с таблицами знаков. 212 стр. 1000 экз.
 Вып.2: Словарь. 1957. 215 стр. 1000 экз.
 Аккадский язык. (Серия "Языки народов Азии и Африки). М., Наука. 1964. 155 с. 1700 экз.
 Литовка, Ирина Ивановна
 Формирование протонаучного комплекса знаний в Месопотамии и Древнем Египте: когнитивные и социальные основания: автореф.дисс. … к.филос.н. Новосибирск, 2006.
 Мартиросян, Анаит Арутюновна.
 Деловой дом Эгиби (Вавилония, 6 в. до н. э.). Ер., Изд-во АН. 1989. 191 стр. 1000 экз. (то же: автореф. дисс. … к. и. н. Ер., 1978)
 Немировская, Адель Владимировна (1973). Окончила отделение семитологии Восточного факультета СПбГУ (ЛГУ) (1996), преподаватель Восточного факультета СПбГУ. Все научные публикации по арамейскому языку и сравнительному изучению семитских языков.
 Именное словообразование в арамейском языке: На материале Таргума Онкелос, 3-5 вв. н. э. Автореф. дисс. … к.филол.н. СПб, 2002.
 Аккадский язык. Базовый курс (1-3 семестры). Учебно-методическое пособие. СПб, Издательство СПбГУ. 2006. 50 стр.
 Немировский, Александр Аркадьевич (1968)
 Западные владения Касситской Вавилонии в XV—XIV вв. до н. э. и арамейское (ахламейское) переселение // ВДИ. 1999. № 1
 Хана, Хурри-Ханигальбат и Касситская Вавилония в XVI в. до н. э. (К истории «тёмного» века древней Месопотамии) // Восток. 2002. № 1
 Касситская Вавилония в системе международных отношений Ближнего Востока (XIV—XII вв. до н. э.) // История Древнего Востока. Тексты и документы. М., 2002
 «Если царь с законоустановлением страны не считается…» Правитель, подданные и норма в вавилоно-ассирийском мире // Правитель и его подданные: социокультурная норма и ограничения единоличной власти. Москва: Институт Африки РАН, 2009
 Никитина, Анна Дмитриевна
 Типы торговых отношений на Древнем Востоке во II тыс. до н. э.: По материалам из Малой Азии, Вавилонии, Мари и Угарита. Автореф.дисс. … к.и.н. М., МГУ. 2003.
 Правовая культура Ашшура и Вавилонии в первой половине II тыс. до н. э. Автореф.дисс. …д.и.н. М., ИВ РАН. 2013.
 Никольский, Николай Михайлович (1877—1959), академик АН БССР, автор популярных трудов по истории религии и другим темам
 Мирзоев, Миргейдар Назар оглы
 Цены на движимое имущество в касситской Вавилонии XIV—XIII вв. до н. э. // ВДИ. 1982. № 3
 О рабстве в касситской Вавилонии // ВДИ. 1988. № 4
 Вавилония в период господства Касситской династии (XVII—XII вв. до н. э.). Автореф. дисс. к.и.н. Баку, БГУ. 1995
 Перлов, Борис Ильич. Научный сотрудник ГМИИ им. Пушкина, один из первых учеников А. Г. Кифишина.
 Шумеро-вавилонские школы III—II тысячелетия до н. э.: автореф.дисс. … к.и.н. М, ИВ. 1995.
 Шумеро-вавилонская школа и письменная традиция в Месопотамии III—II тыс. до Р. Х. / Введение в храм. Сборник статей. — Москва, Языки русской культуры, 1997. С. 50-57.
 Жертвоприношения статуям умерших правителей в Шумере последней четверти III тыс. до н. э. / Жертвоприношение: Ритуал в искусстве и культуре от древности до наших дней. Сборник статей. — Москва, Языки русской культуры, 2000. — С. 91-96.
 Рабинович Е.Г. Специалист по античности
 Колодец Шамаша // ВДИ. 1973. № 2.
 Сюжет «Гильгамеша» и символика инициации // ВДИ. 1975. № 1.
 Редер, Дмитрий Григорьевич (1905-после 1988)  Основные труды по египтологии.
 Один из авторов учебного пособия: История древнего мира. (неоднократно переиздавалось, 3-е изд. М., 1985)
 Один из авторов учебника: Литература Древнего Востока. М., Издательство МГУ. 1971. 411 стр.
 Мифы и легенды древнего Двуречья. М., Наука. 1965. 120 стр. 55000 экз.
 Рифтин, Александр Павлович (1900—1945) [bse.sci-lib.com/article097132.html]
 Система шумерских числительных // Языковедные проблемы по числительным, вып. 1. Л; 1927. С. 177—190.
 О двух путях развития сложного предложения в аккадском языке. // Советское языкознание. 1937. Т.3.
 Старо-вавилонские юридические и административные документы в собраниях СССР. М.-Л., Изд-во АН. 1937. 175 стр. 1225 экз.
 К происхождению форм наклонения в арабском и аккадском языках // Труды Института востоковедения, вып. 36. М; 1941. С. 127—132.
 Садаев, Давид Челябович
 История древней Ассирии. М., Наука (ГРВЛ). 1979. 248 стр. 14000 экз.
 Святополк-Четвертынский, Игорь Анатольевич (1969). Окончил отделение ассириологии Восточного факультета СПбГУ (ЛГУ) (1992), научный сотрудник Института языкознания РАН, преподаватель шумерского языка , также труды по хеттологии, индологии и иранистике 
 Корни Зодиака в космологической доктрине Шумера и Вавилона (Космология и Календарь) / Древняя астрономия: Небо и Человек. Труды международной научно-методической конференции. Москва, 1998. С.229-246.
 Шумерские заклинания от [укуса] Скорпиона // Древняя астрономия: Небо и Человек. Труды международной научно-методической конференции. М; 1998. С.247-250.
 «…У кого разум в изобилии имеется» (англ. название: Sumerian and Slavonic civilizations: surprisingly common features) / Родина. Российский исторический иллюстрированный журнал. № 4. Москва, 1998. С.28-31.
 The Sumerian-Babylonian Calendar and Symbolics of the sacrifices / Астрономия Древних Обществ. Материалы конференции ‘Астрономия древних цивилизаций’ Европейского общества астрономии в культуре (SEAC) в рамках объединённого европейского и Национального астрономического съезда (JENAM). Москва, Наука, 2002. С.120-133.
 Notes on the Structure of the Incantation of Maqlû Series / Journal of Ancient Civilizations, Vol. 18. Changchun, 2003. P. 51-61.
 Змееборческие концепты в Авесте, среднеперсидских текстах, Шахнаме, Риг-Веде, в хеттском мифе об Иллуянке, в древнегреческой традиции и шумерском мифе Lugal ud Me-Lám-bi. Реконструкция индоевропейской змееборческой модели / Россия и Гнозис. Материалы конференции. Москва, издательство ‘Рудомино’, 2003. С.41-62. 
 Заклинания через клинопись / Россия и Гнозис. Материалы конференции. Москва. ВГБИЛ. 21-22 апреля 2003 года. Москва, издательство ‘Рудомино’, 2004. 
 Концепт змееборчества и его текстообразующая роль в сравнительно-историческом и типологическом освещении. Автореф.дисс. … к.филол.н. М., 2005.
 The Weapon of Ninurta mi-tum and mittu (Lugal-e), Akkadian mittu(m) and Its Semitic Parallels: Aspects of Etymology and Poetics // Proceedings of the 52e Rencontre Assyriologique Internationale 'Krieg und Frieden im Alten Vorderasien', Münster, 17.-21. Juli 2006.
 Соловьева, Светлана Семёновна (1936)
 Ассирийская военная держава при Ашшурбанипале и страны Передней Азии. (Из истории международных отношений на Ближнем Востоке в VII в. до н. э.). Автореф. дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1970.
 Струве, Василий Васильевич (1889—1965), также труды по египтологии.
 Разделы в учебнике: История Древнего Востока. М.-Л., 1941. 484 стр. 50000 экз.
 Государство Лагаш. Борьба за расширение гражданского права в Лагаше. XXV—XXIV вв. до н. э. М., ИВЛ. 1961. 104 стр. 1600 экз.
 Ономастика раннединастического Лагаша. (Избранные труды). / Под ред. Г. Х. Каплан. М., Наука. 1984. 216 стр. 720 экз.
 Датировка первой Вавилонской династии / Вестник древней истории № 1, 1947. С. 9-36.
 Категория времени и замена идеограмм в шумерийском языке и письме / Вестник Ленинградского Университета 1957, № 8. С. 85-95.
 Основные вехи войны Урукагины и Лугал-заггиси / Вестник древней истории. № 4, 1958 г. С. 3-14.
 Вопрос о восстановлении некоторых лакун в шумерской надписи так называемой «Овальной пластинки» / Вестник древней истории, 1962, № 2. С. 65-67.
 Префиксы mu- и e- шумерского глагола / Вестник древней истории, 1962, № 4. С. 91-101.
 Тюменев, Александр Ильич (1880—1959), основные труды по истории античности
 Государственное хозяйство древнего Шумера. М.-Л., Изд-во АН. 1956. 518 стр. 2000 экз.
 Флиттнер, Наталия Давидовна (1879—1957) , также труды по египтологии
 Искусство древнейших культур. (История искусств всех времен и народов. Кн.2). Л., 1929. 112 стр.
 На берегах Евфрата и Тигра. (Библиотека по истории для средней школы). Л., Учпедгиз. 1938. 164 стр. 10000 экз.
 Культура и искусство Двуречья и соседних стран. М.-Л., Искусство. 1958. 297 стр. 3000 экз.
 Чехович, Надежда Олеговна (1954). 
 Чипирова, Лариса Александровна Окончила аспирантуру ЛО ИВАН под руководством И. М. Дьяконова.
 Типология древневосточной общины (на материале древней Передней Азии III—II тыс. до н. э.). Автореферат … кандидата исторических наук. М; ИВАН, 1981.
 Земельные отношения в семейной общине по «Обелиску Маништушу» // Вестн. древ. истории. — 1988. — N 2. — С.3-36.
 Шарашенидзе Дж.М.
 Хозяйственные тексты эпохи династии Аккада. Автореф. дисс. к.и.н. Тб., 1969.
 Формы эксплуатации рабочей силы в государственном хозяйстве Шумера: 2-я пол. 3 тыс. до н. э. Тб., Мецниереба. 1986. 170 стр. 500 экз.
 Шахов, Феликс Дмитриевич Окончил отделение ассириологии Восточного факультета ЛГУ (1962). Работал сотрудником Гос. Эрмитажа.
 Шесть неопубликованных шумерских табличек из коллекции Ленинградского Государственного Эрмитажа // Ассириология и египтология. Л; 1964.
 Пять неопубликованных шумерских табличек из коллекции Государственного Эрмитажа // Древний Восток, вып. 2. М; 1980.
 Якобсон, Владимир Аронович (1930). Окончил юридический факультет ЛГУ (1953) и аспирантуру ЛО Института востоковедения АН СССР под руководством И. М. Дьяконова. Научный сотрудник Института восточных рукописей РАН. 
 Новоассирийское право и общество. Автореф.дисс. … к.и.н. М., Ин-т народов Азии. 1967.
 Перевод «Эпоса об Эрре» и «Разговора господина с рабом» в кн. Я открою тебе сокровенное слово… М., 1981. (2-е изд. М., 2000).
 Параграф о законах Хаммурапи в кн. История Древнего Востока. Кн.1. Ч.1. М., 1983. С.370-385.
 Законы Хаммурапи как исторический источник. Автореф. дисс. … д.и.н. Л., Ин-т востоковедения. 1988.
 Ряд глав в кн. История Востока. Т.1. М., 1999.
 Глава 4 «Ассирийская держава» в кн. История Древнего Востока. Кн.2. М., 2004. С.343-394.
 История Ассирии в свете ассириологических исследований XIX—XX вв. // Историография истории Древнего Востока. Т. 1. М; 2008. С. 486—520.
 Янковская, Нинель Болеславовна (1925—2009). Окончила кафедру ассириологии и гебраистики Восточного факультета ЛГУ (1949). Научный сотрудник Гос. Эрмитажа.
 Распад большесемейной домовой общины в Передней Азии II тысячелетия до н. э. (К вопросу о роли товарного производства в развитии рабовладельческой формации). Автореф.дисс. … к.и.н. Л., 1959.
 Клинописные тексты из Кюль-тепе в собраниях СССР. / Пер. Н. Б. Янковской. (ППВ.Вып.14). М., Наука. 1968. 306 с.
 Децентрализованный сектор экономики в Передней Азии (по клинописным текстам Каниша и Аррапхи): проблема специализации общин. Автореф.дисс. … д.и.н. Л., ЛО Ин-та востоковедения. 1982.
 Ряд параграфов в кн. История Древнего Востока. Кн.1. Ч.2. М., 1988.

См. также 
 Тураев Б. А. Русская наука о древнем Востоке до 1917 года. Л., 1927. 219 стр.
 Постовская Н. М. Изучение древней истории Ближнего Востока в Советском Союзе (1917—1959). М., 1961. 438 с.
 Работы советских ученых по ассириологии и шумерологии: Библиогр. указ.: 1917—1983. Л., 1984. 83 с.
 Работы советских ученых по древней Передней Азии: Библиогр. указ.: 1917—1984. Л., 1986. 190 с.
 Библиография «концептуальных» работ, составленная В. В. Емельяновым .

Шумерологи
Ассириологи
Семитологи
Списки учёных